Буокс () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Нидвальден.

Население составляет 5278 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1502.

Наряду с живописными окрестностями, основными достопримечательностями Буокса являются церковь Святого Мартина, часовня Лорето в Эннерберге, памятник Йохану Мельхиору Вирш и пристань.

География 
Буокс имеет площадь в 9,9 квадратных километров. Из этой площади, 48% используется в сельскохозяйственных целях, в то время как 34,1% занято лесами. Из остальных земель, 16% занято зданиями или дорогами, а остальные (1,9%) является не продуктивным (реки, ледники или горы).

Население 
По состоянию на 2007 год, 11,9% населения составляли иностранные граждане. За последние 10 лет население увеличилось на 8,7%. Большая часть населения говорит по-немецки (90,9%), итальянский язык является вторым распространенности (1,8%) и сербо-хорватский третьим (1,7%). 

Исторический рост населения приведен в следующей таблице:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт .